ADM (motorfiets), een Zwitsers historisch motorfietsmerk
 Aéroports de Montréal, een luchthaven
 Amsterdamsche Droogdok Maatschappij, een scheepswerf
 Woon- en werkgemeenschap ADM, een leefgemeenschap op het voormalige terrein van de scheepswerf ADM
 Archer Daniels Midland, een Amerikaans agro-industrieel concern, werkzaam onder meer in de soja 
 Société Nationale des Autoroutes du Maroc, beheerder snelwegen in Marokko